Slovo hrozen má více významů:

 Hrozen – typ květenství
 Hrozny či „hroznové víno“ – označení pro plodenství révy vinné, složené z bobulí – viz článek bobule (réva)
 Hrozen (skupina) – folková hudební skupina
 Hrozny hněvu – americký román Johna Steinbecka a stejnojmenný americký film